A coruja-vermelha-de-madagascar (Tyto soumagnei) é uma espécie de coruja que pertence à família Tytonidae.

Corujas
Aves descritas em 1878